Cabanel est un patronyme porté notamment par :
Alexandre Cabanel (1823-1889), peintre français
Henri Cabanel (1959-), homme politique français
Olivier Cabanel (1942-), chanteur français
Patrice Cabanel (1957-2005), réalisateur français de films pornographiques
Patrick Cabanel (1961-) historien français
Pierre Cabanel (1838-1917) peintre français, neveu d'Alexandre
Pierre-Sophie Cabanel, baron de Sermet (1801-1875) ingénieur